Nukenin ryu é uma arte marcial de origem japonesa.

O aprendizado do ninpo taijitsu, de nossa linhagem é muito complexo, englobando técnicas mentais e físicas em um programa extenso que requer muita dedicação, tempo e estudos nos mais variados temas e disciplinas como: estratégia, anatomia e história, Koto Ryu, Yagyu Shingan Ryu, Karate Kyokoshin, Hung Gar e Kashima Shinryu), alguns alunos mais antigos da instituição também se referiam a nossa arte como Ishikawa Ryu Taijutsu.

Artes marciais do Japão